geografia Polski
 miejscowości:
 Orzełek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Kamień Krajeński 
 Orzełek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Sadowne
 Orzełek – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Sadowne
 Orzełek – jezioro wydmowe

 ptaki
 orzełek afrykański
 orzełek australijski
 orzełek nowogwinejski
 orzełek plamisty
 orzełek południowy (Bonellego)
 orzełek włochaty

 symbole
 orzełek – awers, jedna ze stron monety
 orzełek legionowy
 orzełek strzelecki

Zobacz też